

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Remer – comune nella contea di Cass, Stato del Minnesota

Persone 
 Otto Ernst Remer – generale e politico tedesco
 Richard Remer – marciatore statunitense
 Rubye De Remer – ballerina e attrice statunitense del cinema muto